O termo MCR pode referir-se a:

 Movimento Comunista Revolucionário, organização política de esquerda, de orientação marxista, atuante no Brasil nos anos 1980.
 My Chemical Romance, banda de rock dos Estados Unidos formada em 2001.

Desambiguação